Wiechmann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 André Wiechmann (* 1970), deutscher Badmintonspieler
 Carl Michael Wiechmann (1828–1881), deutscher Landwirt und Heimatforscher
 Carlo Wiechmann (1886–1967), deutscher Jurist
 Claudia Wiechmann (* 1955), deutsche Politikerin
 Daniel Wiechmann (* 1974), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Gerhard Wiechmann (* 1958), deutscher Historiker

 Heike Wiechmann (* 1963), deutsche Designerin, Illustratorin und Kinderbuchautorin
 Heinz Wiechmann, deutscher Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz in Berlin und KGU-Mitglied
 Jan Christoph Wiechmann (* 1967), deutscher Journalist
 Nils Wiechmann (* 1976), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Peter Wiechmann (1939–2020), deutscher Redakteur, Comicautor und Übersetzer
 Rudi Wiechmann (1929–2007), deutscher Politiker

Siehe auch 
 Wichmann (Begriffsklärung)

Familienname
Deutscher Personenname